Castell de Guàrdia, a la vila de Guàrdia de Noguera, al municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Castell de la Guàrdia o la Guàrdia de Ripoll, a les Llosses (Ripollès)
 Castell de la Guàrdia de Montserrat, a la muntanya de Montserrat, prop del nucli de Sant Pau de la Guàrdia, al municipi del Bruc (Anoia)